Лэ́нгтон, Ла́нгтон () — английская фамилия. Известные носители:

 Лэнгтон, Брук (род. 1970) — американская актриса.
 Лэнгтон, Стефан (1150—1228) — английский богослов и политический деятель.
 Лэнгтон, Стивен (род. 1983) — американский бобслеист, двукратный чемпион мира.

Примечания